Мария Козлова
 Козлова, Мария Александровна (род. 1992) — российская самбистка.
 Козлова, Мария Владимировна (род. 1983) — российская актриса.